Tang Jialin (ur. 5 listopada 1991) – chińska biathlonistka, trzykrotna olimpijka z lat 2014, 2018 i 2022.

Prócz biathlonu bez większych sukcesów uprawiała także biegi narciarskie, startując w kilku zawodach rozgrywanych w Chinach.

Udział w zawodach międzynarodowych (biathlon)

Przypisy

Bibliografia 
 

Chińscy biathloniści
Chińscy biegacze narciarscy
Chińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1991